Церковь Святого Креста — название ряда католических и протестантских храмов, освящённых в честь Святого креста.

 Церковь Креста — памятник церковной архитектуры стиля модерн в Риге, Латвия.
 Церковь святого креста (Анга-Роа) — церковь в городе Анга-Роа, Чили.
 Монастырь Святого Креста (Ландсхут) — бывший монастырь ордена францисканцев, располагавшийся в городе Ландсхут, ФРГ.
 Церковь Креста — католический костёл в Братиславе, Словакия.

См. также 
 Сурб Хач — армянские апостольских и армяно-католические храмы того же имени.
 Святой Крест (значения)